Раенко — фамилия. Известные носители:

 Раенко, Валерий Фёдорович (1955—2021) — председатель Законодательного Собрания Камчатского края (2011—2021).
 Раенко, Яков Григорьевич (? — 1845) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.